

Toponymie 

 Ossey-les-Trois-Maisons est une commune française du département de l'Aube.

Patronyme 

 Armand Ossey (1978-) est un footballeur gabonais ;
 Denis Ossey Gnassou (1944-) est un homme politique centrafricain ;
 Monday Ossey (1933-2006) est un footballeur gabonais.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France